Василий Иванович Копылов:
 Копылов, Василий Иванович (?—1845) — губернатор Тобольской и Енисейской губерний.
 Копылов, Василий Иванович (1905—1945) — капитан, Герой Советского Союза.
 Копылов, Василий Иванович (1921—1976) — полный кавалер ордена Славы.